NKM steht für:
 Nederlandse Kraanbouw Maatschappij, niederländisches Kranbauunternehmen; aufgegangen in NKM Noell Special Cranes
 Flughafen Nagoya (IATA-Code), japanischer Flughafen

nkm steht für:
 Namat (ISO-639-3-Code), eine der Trans-Fly-Bulaka-River-Sprachen in der Western Province (Papua-Neuguinea), Papua-Neuguinea

Abkürzung